О́луствере — эстонский топоним:

 Олуствере — посёлок в уезде Вильяндимаа.
 Олуствере — бывшая волость в уезде Вильяндимаа.
 Олуствере (Оллустфер) — мыза в уезде Вильяндимаа.
 Олуствере — остановочный пункт на железной дороге в посёлке Олуствере, уезд Вильяндимаа.